Кири́лл Кири́ллович Кру́пский (1811 — 8 мая 1896, Петербург) — первый магистр теологических наук, старейший законоучитель Военного ведомства Российской империи (кавалерийских юнкеров Николаевской академии Генерального штаба и Школы гвардейских подпрапорщиков), капеллан, священник Русской православной церкви, протоиерей.

Биография 
Учился в Подольской духовной семинарии в Каменец-Подольской епархии (ныне — Украина).

В 1837 года окончил весь курс обучения Санкт-Петербургской духовной академии и стал первым магистром богословия (то есть первым по успеваемости на своём курсе).

С 1 сентября 1837 года — занял преподавательскую кафедру философии в Санкт-Петербургской духовной академии.

24 февраля 1842 года — рукоположённый в Священный сан в Санкт-Петербургской епархии. Служил в храме «Сошествия Святого Духа». Был назначен учителем Закона Божьего в Школе Гвардейских Подпрапорщиков, позже переименованной в Николаевское кавалерийское училище, и состоял в этой должности более 50-и лет, до момента смерти.

Скончался 8 мая 1896 года. Похоронен на Митрофановском кладбище.

Примечания

Литература 
 Святыни Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия / Составители В.В. Антонов, А.В. Кобак. - , 2003. - С.205.
 «Новое Время», 1896 г., № 7255.
 «Московские Ведомости», 1896 г., № 129.
 Крупский, Кирилл Кирил // Венгеров, «Большая биографическая энциклопедия», 2009 г.
 Некролог (Крупский Кирилл Кириллович) — Большая биографическая энциклопедия.

Ссылки 
 Здесь находилась церковь Сошествия Святого Духа при Николаевском кавалерийском училище (Санкт-Петербург)
 Выпускники Санкт-Петербургской (с 1914 — Петроградской) духовной академии
 Николаевское кавалерийское училище

Выпускники Подольской духовной семинарии
Капелланы
Протоиереи Русской православной церкви
Военное духовенство Российской империи
Кирилл Кириллович
Похороненные на Митрофаниевском кладбище